Kõduküla – wieś w Estonii, w gminie Rõngu, w prowincji Tartu
 Kõduküla – wieś w Estonii, w gminie Tabivere, w prowincji prowincji Jõgevamaa